El término lepra puede referirse, en esta enciclopedia:

 a la lepra, una enfermedad producida por la bacteria Mycobacterium leprae que puede afectar a primates, armadillos y ardillas;
 a lepra, el nombre común de la planta Galium aparine;
 a lepra, el nombre alternativo de la cloca o abolladura, una enfermedad que puede afectar a ciertos árboles provocada por un hongo;
 a Jorge Lepra, un político de Uruguay.